Klášter (tschechisch für Kloster) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Klášter (deutsch Kloster), Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
 Klášter Hradiště nad Jizerou (deutsch Kloster an der Iser), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav 
 Klášter (Nová Bystřice), (deutsch Kloster), ein Ortsteil der Stadt Nová Bystřice, Okres Jindřichův Hradec 
 Ortsteil Klášter (Teplá), Okres Karlovy Vary
 Ortsteil Klášter nad Dědinou von Ledce, Okres Hradec Králové
 Ortsteil Klášter von Vilémov u Golčova Jeníkova, Okres Havlíčkův Brod